Никола Бонифачио Логрошино (, (Битонто, 22 октября 1698 — Палермо, 1764)— итальянский оперный композитор.

Биография 
Родился в Битонто (Провинция Бари). Ученик Франческо Дуранте. В 1738 году сотрудничал с Леонардо Лео в постановке оперы Деметрио. Осенью того же года создал комическую оперу Обман ради обмана (L’inganno per inganno) — первой в серии комических опер — за что получил прозвище «бог оперы-буффа». Переехал в Палермо в конце 1740-х гг. (некоторые источники полагают, что на десятилетие позже) и занял должность капельмейстера и преподавателя контрапункта в Коллегии потерянных детей — сиротском приюте, ставшем основой Палермской консерватории. Умер между 1763 и 1765.

Логрошино приписывают создание концертного оперного финала, но анализ его последних опер не показывает существенного прогресса по сравнению с Лео. Как музыкальный юморист иногда ставится в один ряд с Россини.

Автор 43 опер.

Оперы 
 Lo creduto infedele (opera buffa, libretto di Antonio Palomba, Napoli, 1735)
 Tanto ben che male (tra il 1735 e il 1738, Napoli)
 Il vecchio marito (tra il 1735 e il 1738, Napoli)
 Il Quinto Fabio (dramma per musica, libretto di Antonio Salvi, 1738, Roma)
 Inganno per inganno (opera buffa, libretto di Gennaro Antonio Federico, 1738, Napoli)
 La violante (opera buffa, libretto di Antonio Palomba, 1741, Napoli; rielaborazione de L’amor costante di Pietro Auletta)
 Amore ed amistade (opera buffa, 1742, Napoli)
 La Lionora (opera buffa, libretto di Gennaro Antonio Federico, 1742, Napoli)
 Adriano (dramma per musica, libretto di Pietro Metastasio, 1742)
 Il Riccardo (opera buffa, 1743, Napoli)
 Festa teatrale per la nascita del Reale Infante (1ª parte) (festa musicale, 1743, Napoli; 2ª parte composta da Gennaro Manna)
 Il Leandro (opera buffa, libretto di Antonio Villani, 1743, Napoli)
 Ciommettella correvata (opera buffa, libretto di Pietro Trinchera, 1744, Napoli; ripresa come Lo Cicisbeo, 1751, Napoli)
 Li zite (opera buffa, libretto di Pietro Trinchera, 1745, Napoli)
 Don Paduano (opera buffa, libretto di Pietro Trinchera, 1745, Napoli)
 Il governatore (opera buffa, libretto di Domenico Canicà, 1747, Napoli)
 La Costanza (opera buffa, libretto di Antonio Palomba, 1747, Napoli)
 Il Giunio Bruto (dramma per musica, libretto di Mariangela Passeri, 1748, Roma)
 La contessa di Belcolore (intermezzo, libretto di Niccolò Carulli, 1748, Firenze)
 Li despiette d’ammore (1º e 2º atto) (opera buffa, libretto di Antonio Palomba, 1748, Napoli; 3º atto di Nicola Calandro)
 A finta frascatana (opera buffa, libretto di Gennaro Antonio Federico, 1751, Napoli; rielaborazione de L’amor vuol sofferenza di Leonardo Leo)
 Amore figlio del piacere (opera buffa, libretto di Antonio Palomba, 1751, Napoli; in collaborazione con Giuseppe Ventura)
 Lo finto Perziano (opera buffa, libretto di Pietro Trinchera, 1752, Napoli)
 La Griselda (opera buffa, libretto di Antonio Palomba, 1752, Napoli)
 La pastorella scaltra (intermezzo, 1753, Roma)
 L’Elmira generosa (opera buffa, libretto di Pietro Trinchera, 1753, Napoli; in collaborazione con Emanuele Barbella)
 L’Olimpiade (dramma per musica, libretto di Pietro Metastasio, 1753, Roma)
 Le chiajese cantarine (opera buffa, libretto di Pietro Trinchera, 1754, Napoli; in collaborazione con Domenico Fischietti; rielaborazione de L’abate Collarone di Domenico Fischietti)
 La Rosmonda (opera buffa, libretto di Antonio Palomba, 1755, Napoli; in collaborazione con Carlo Cecere e Tommaso Traetta)
 Le finte magie (opera buffa, 1756, Napoli)
 I disturbi (opera buffa, 1756, Napoli; in collaborazione con Tommaso Traetta)
 La finta 'mbreana (opera buffa, libretto di G. Bisceglia, 1756, Napoli; in collaborazione con Pasquale Errichelli)
 La fante di buon gusto (opera buffa, libretto di Antonio Palomba, 1758, Napoli; ripresa anche come La furba burlata con aggiunte di Niccolò Piccinni e Giacomo Insanguine, 1760, Napoli)
 Le nozze (3º atto) (pasticcio, libretto di Carlo Goldoni, 1760, Palermo; 1º e 2º atto di Baldassarre Galuppi)
 Il Natale di Achille (azione drammatica, libretto di Giovanni Baldanza, 1760, Palermo)
 Perseo (azione drammatica, libretto di Giovanni Baldanza, 1762, Palermo)
 L’innamorato balordo (opera buffa, libretto di De Napoli, 1763, Napoli; in collaborazione con Giacomo Insanguine)
 Le viaggiatrici di bell’umore (opera buffa, libretto di De Napoli, 1763, Napoli; in collaborazione con Giacomo Insanguine)
 Il tempo dell’onore (componimento drammatico, libretto di Giovanni Baldanza, 1765, Palermo; in collaborazione con Antonino Speraindeo)
 La gelosia (dramma giocoso, 1765, Venezia)

Другие произведения 
 Il mondo trionfante nella concezione di Maria sempre Vergine (azione sacra, Brno, 1730)
 Oratorio in onore di Sant’Anna (oratorio, 1746, Napoli)
 Stabat mater in mi bemolle maggiore per soprano, contralto, 2 violini e basso continuo (1760, Palermo)
 Ester (oratorio, 1761, Catania)
 La spedizione di Giosue contro gli Amalechiti (oratorio, 1763, Palermo)
 Gesù presentato nel tempio (azione sacra)
 La tolleranza premiata (azione sacra)
 Stabat mater in sol minore per soprano, contralto, 2 violini, viola e basso continuo (così appare nel catalogo della Biblioteca del Conservatorio di Napoli, ma l’opera è di Caffaro!)
 Parafrasi dello Stabat mater in mi bemolle maggiore per soprano, contralto, tenore, 2 violini, viola, fagotto e basso continuo
 Vari salmi per soprano, contralto, tenore, basso, 2 violini e basso continuo
 Quartetto d’archi in re maggiore
 Concerto per flauto
 Sinfonia in re maggiore

Литература 
 P. Napoli-Signorelli, Vicende della coltura nelle due Sicilie, vol. V (Неаполь, 1786)
 H. Kretzschmar, Zwei Opern Nicolo Logroscinos, Jahrbücher der Musikbibliothek Peters, pp. 47-68 (1908)
 E.J. Dent, Ensembles and Finales in 18th-Century Italian Opera, II, Sammel bände der internationaten Musikgesellschaft, vol. XII, pp. 112-42 (1910-11)
 U. Prota-Giurleo, Nicola Logroscino, ‘il dio dell’opera buffa (la vita e le opere) (Неаполь, 1927)
 M. Bellucci La Salandra, Triade musicale Bitontina, Brevi cenni biografici di Bonifacio Nicola Logroscino, 1698—1760, Tommaso Traetta (1727—1779), Antonio Planelli (1747—1803) (Битонто, 1936)
 G. Tintori, L’opera napoletana (Милан, 1958)
 R. Pagano, L’inserimento di Nicolò Logroscino nella realtà musicale palermitana, Musicisti nati in Puglia ed emigrazione musicale tra Seicento e Settecento, pp. 49-55 (Рим, 1988)

Примечания 

Оперные композиторы
Композиторы эпохи барокко
Академические музыканты Италии